Gota (líquido) — ou pingo — pequena porção de líquido, que ao cair apresenta a forma de uma de uma pêra ou glóbulo
 Pingo — montes cônicos formados a partir da seca de lagos
 Pingo (fermento láctico) — fermento láctico natural recolhido a partir do soro que sai do queijo

Localidades

 El Pingo

Veja também
Pingu

Desambiguação